Крутоярка — топоним.

Казахстан 
 Крутоярка — село в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 

 Крутоярка — деревня в Юргамышском районе Курганской области.
 Крутоярка — деревня в Тевризском районе Омской области.
Крутоярка — река на острове Сахалин.

Украина 
 Крутоярка — поселок в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Крутоярка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Крутоярка — поселок в Березанском районе Николаевской области.
 Крутоярка — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Крутоярка — село в Первомайском районе Харьковской области.

См. также 
 Большая Крутоярка
 Средняя Крутоярка
 Малая Крутоярка